Pilone ima više značenja:
 Pilone, Avellino
 Pilone, Latina
 Pilone, Teramo